Der Kanton Talant ist eine französische Verwaltungseinheit im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 34 Gemeinden im Arrondissement Dijon, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Talant.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 34 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Talant